James Hamblin, född 27 april 1999, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Edmonton Oilers i National Hockey League (NHL) och spelar för Bakersfield Condors i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Östersunds IK i Hockeyettan och Medicine Hat Tigers i Western Hockey League (WHL).

Hamblin blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
James Hamblin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
James Hamblin hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1999
Levande personer
Idrottare från Edmonton
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Medicine Hat Tigers
Spelare i Östersunds IK
Spelare i Bakersfield Condors (2015–)
Spelare i Edmonton Oilers
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft